Slalom kobiet podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie został rozegrany 24 lutego. Zawody odbyły się na trasie Sestriere Colle w Sestriere. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Szwedka Anja Pärson, srebro wywalczyła Austriaczka Nicole Hosp, a brąz zdobyła kolejna reprezentantka Austrii, Marlies Schild.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006